Els homes que no estimaven les dones, novel·la sueca de 2005 escrita per Stieg Larsson.
 Els homes que no estimaven les dones, pel·lícula sueca de 2009 basada en la novel·la.
 Millennium: Els homes que no estimaven les dones, pel·lícula de 2011 protagonitzada per Daniel Craig.